Zelig – album di Saturnino Celani del 1996
Zelig – film di Woody Allen (1983)
Zelig – locale milanese di cabaret, il cui nome si ispira al film
Zelig – programma televisivo comico realizzato dagli autori del locale milanese omonimo
 Zelig TV – canale televisivo
 Sindrome di Zelig – disturbo comportamentale